Мики́тин — українське прізвище, патронім, утворений від чоловічого імені Микита.

Відомі носії:
 Володимир Микитин — український футболіст
 Теодор Микитин — український письменник.
 Христина Микитин — українська акторка
 Ярослав Микитин — Герой України

Див. також 
 Микитине — назва міста Нікополь до 1775 року. 
 Микитівка
 Нікітін — російське прізвище.

Українські прізвища